Bouthillier ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Bouthillier (1581–1652), französischer Politiker und Diplomat
 Léon Bouthillier, comte de Chavigny (1608–1652), französischer Diplomat und Außenminister

Siehe auch:
 Boutellier
 Bouteiller
 Bottelier